ttt – codice ISO 639-3 della lingua tat islamica
 ttt – termoterapia transpupillare (oftalmologia)
 TTT Line
 T.T.T. - scherzoso epiteto della città di Cremona